Niemcy:
 Sulzbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld
 Sulzbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Sulzbach – związek gmin w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie rems-Murr
 Sulzbach am Main – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miltenberg
 Sulzbach an der Murr – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rems-Murr
 Sulzbach (Taunus) – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Main-Taunus
 Sulzbach-Laufen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwäbisch Hall
 Sulzbach-Rosenberg – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Amberg-Sulzbach
 Sulzbach/Saar – miasto w kraju związkowym Saara
 Sulzbach – rzeka, dopływ Große Vils
 Sulzbach – rzeka, dopływ Menu
 Sulzbach – rzeka, dopływ Nidddy
 Sulzbach – rzeka, dopływ Renu

Osoby:
 Gertruda von Sulzbach – królowa Niemiec

Zobacz też:
 Amberg-Sulzbach
 Herren-Sulzbach
 Sulzbachtal